Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное унитарное предприятие «Центра́льный нау́чно-иссле́довательский автомоби́льный и автомото́рный институ́т „НАМИ“» (ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ») — ведущая научная организация Российской Федерации в области развития автомобилестроения.

Институт награждён орденом Трудового Красного Знамени.

История 
Научный автомоторный институт был образован 14 марта 1920 года на базе Научной автомобильной лаборатории (НАЛ) при научно-техническом отделе ВСНХ, которая была создана 16 октября 1918 года. С 1924 года институт санкционировал закупки импортной автомобильной техники. К 1927 году был разработан первый самостоятельный автомобиль НАМИ-1 (первый легковой автомобиль в СССР).

В 1930-е годы институт стал ведущим конструкторским подразделением советской автомобильной промышленности. В это время были разработаны и запущены в производство первые советские троллейбусы, созданы несколько моделей тракторов и грузовых автомобилей. Для нужд РККА активно разрабатывались полугусеничные модели, бронеавтомобили.

С 1931 по 1946 год носил название Научный автотракторный институт (НАТИ).

В начале 1946 года в связи с передачей тракторной промышленности в ведение Министерства сельскохозяйственного машиностроения НАТИ был разделён на две части. Автомобильная часть осталась в ведении Минавтопрома и была преобразована в Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Тракторная часть передана Минсельхозмашу и на её базе организован союзный Научно-исследовательский тракторный институт (НАТИ).

В институте было сконструировано несколько двигателей, послуживших основой для серийных моделей.
Однако многие перспективные конструкторские решения не могли быть быстро освоены советской промышленностью. Например, разработки переднего привода в НАМИ начались в 1966—1967 годах, а первый переднеприводной автомобиль массово начал выпускаться в СССР только в 1980-е годы. В тот же период начались и разработки автоматической коробки передач для легковых автомобилей.

Учёные и конструкторы института активно участвовали в создании, испытаниях и запуске в производство практически всех советских автомобилей, ряда двигателей и тракторов.

В 1994 году институт НАМИ получил статус Государственного научного центра Российской Федерации.

В 2003 году Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии России аккредитовало НАМИ в качестве Испытательного центра продукции автомобилестроения (ИЦАИ), который стал являться технической службой с правом проведения испытаний по Правилам ЕЭК ООН.

В 2014 году НАМИ приобрёл за 1 евро у группы ОНЭКСИМ технологии, конструкторскую документацию и исключительные права на ноу-хау по разработке кузова и шасси гибридного автомобиля «Ё-мобиль».

НАМИ является представителем Российской Федерации в Техническом комитете 22 «Дорожный транспорт» Международной организации по стандартизации.

Полигон 
В 1964 году при институте был организован испытательный полигон (Научный испытательный центр автомобильной и мотоциклетной техники, НИЦИАМТ), расположенный неподалёку от Дмитрова. Сейчас это подразделение носит название Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП «НАМИ» (НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»).

Издания 
С 1923 года институт начал выпускать «Бюллетень Научно-автомоторного института». В настоящее время сборник «Труды НАМИ» включён в перечень изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК), для публикаций материалов диссертаций.

Проекты 1920-х — 1930-х годов 
 НАМИ-1
 НАТИ-2
 НАТИ-3
 ГАЗ-ВМ (НАТИ-ВМ)

Проекты 1940-х годов — н. в 
За исключением 1920—1930-х годов, НАМИ производила только разработку концепт-каров:

 1944 — НАМИ-253 «УльЗИС»
 1948 — ГАЗ-НАМИ «Победа»
 1948 —1951 — НАМИ-ЛАЗ-750/751
 1949 — НАМИ-012/018
 1949—1953 — НАМИ-013
 1955—1956 — ИМЗ-НАМИ-050 «Белка»
 1957 — НАМИ-031
 1958 — НАМИ-049 «Огонёк»
 1958 — НАМИ-055
 1959 — Турбо-НАМИ-053
 1960 — НАМИ-С-3/С-3М
 1961 — НАМИ-032С
 1961 — НАМИ-032М
 1962 — СМЗ-НАМИ-086 «Спутник»
 1963 — НАМИ-076 «Ермак»
 1964—1966 — НАМИ-0107
 1965 — НАМИ-0106
 1965(?) — НАМИ-049А «Целина»
 1967 — НАМИ-0107Б
 1968 — НАМИ-0132
 1968 — ЛАЗ-360 (переднеприводной)
 1968 — НАМИ-0127
 1968 — НАМИ-0137
 1970 — НАМИ-0145
 1971 — НАМИ-0173
 1973—1984 — НАМИ-0157
 1978—1993 — КрАЗ-250
 1979—1993 — КрАЗ-260
 1979—1982 НАМИ-0219
 1979—1982 НАМИ-0231
 1979—1982 НАМИ-0266
 1979—1984 — НАМИ-РАФ
 1985 — НАМИ-3305
 1987 — НАМИ-0284 «Дебют»
 1987 — НАМИ «Охта»
 1987 — НАМИ-0286 «Тайфун»
 1987 — НАМИ-0287
 1988 — НАМИ «Дебют-II»
 1988 — НАМИ-0342 «Кузя»
 1988 — ГАЗ-3102 «Волга» (вариант модернизации)
 1988—1990(?) — НАМИ-0288 «Компакт»
 1988 — НАМИ-ЛуАЗ «Прото»
 1988 — НАМИ-0290 «Апельсин»
 1991 — НАМИ-0295 «Русь»
 1992 — НАМИ-АР7.2
 1992 — НАМИ-1819 «Умка»
 1993 — НАМИ-0325 «Компакт-II»
 1994 — НАМИ-Ода
 1995 — ГАЗ-НАМИ 3102 «Волга-Престиж»
 1997 — НАМИ «Гренадер»
 2006 — НАМИ-2339
 2006 — НАМИ-1337
 2006 — НАМИ-1338
 2006 — НАМИ-2338
 2016 — KAMAZ-1221 «ШАТЛ»

Предприятие участвовало в создании нового российского семейства автомобилей представительского класса «Аурус» для первых лиц государства.

Известные сотрудники института 
 Брилинг, Николай Романович
 Долматовский, Юрий Аронович
 Кобылинский, Валентин Сергеевич
 Липгарт Андрей Александрович
 Можаров, Пётр Владимирович
 Орлин, Андрей Сергеевич
 Пельцер, Александр Иванович
 Хлебников, Александр Михайлович
 Чудаков, Евгений Алексеевич
 Шарапов, Константин Андреевич
 Парфёнов, Дмитрий Викторович
 Хаинов, Геннадий Евгениевич

См. также 
 Кортеж (проект)
 НАМИ-1
 Рижская экспериментальная автомобильная фабрика
 ВНИИТЭ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НАМИ
 Официальный youtube-канал НАМИ
 Центр Технологий НАМИ (бывш. Быстрого Прототипирования)
 Лаборатория микроклимата НАМИ
 Экспертиза НАМИ
 Автополигон НАМИ
 Проект Апельсин, НАМИ

 
Научные институты России
Научные институты СССР